Johann Heinrich Abicht − niemiecki filozof
 Jan Henryk Abicht − polski rewolucjonista